Le Mariage de mademoiselle Beulemans est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre
 Le Mariage de mademoiselle Beulemans, une pièce de théâtre de Fernand Wicheler et Frantz Fonson, créée au théâtre de l'Olympia de Bruxelles le .

Cinéma
 Le Mariage de mademoiselle Beulemans, un film français réalisé par Julien Duvivier en 1927.
 Le Mariage de  Beulemans, un film belge réalisé par Jean Choux en 1932.
 Le Mariage de mademoiselle Beulemans, un film franco-belge réalisé par André Cerf en 1950.